Dejan Stefanović - em sérvio, Дејан Стефановић (28 de Outubro de 1974) - é um futebolista sérvio.

Atualmente joga pelo Norwich City, da segunda divisão do Campeonato Inglês. Pode jogar na posição de zagueiro e lateral-esquerdo.

Futebolistas sérvios que atuaram na Seleção Iugoslava
Futebolistas da Sérvia e Montenegro